Holenderskie Tourist Trophy 2011 – siódma eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 25 czerwca 2011 roku na torze TT Circuit Assen.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki 125 cm3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2011
Holenderskie Tourist Trophy
2011 w Holandii